Après la pluie, le beau temps désigne plusieurs œuvres :
Après la pluie, le beau temps, roman de la comtesse de Ségur, édité en 1871 ;
Après la pluie, le beau temps, comédie réalisée par Cecil B. DeMille et sortie en 1919 ;
Après la pluie, le beau temps, film réalisé par Nathalie Schmidt et sorti en 2003.